Sarda, varietat de calcedònia.
 Sardà, cognom català derivat de cerdà (natural de Cerdanya).
 Riu Sarda.